— упразднённая японская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Терминале 2 международного аэропорта Нарита (Токио), полностью принадлежавшая магистральному перевозчику All Nippon Airways.

В качестве самостоятельного перевозчика авиакомпания прекратила свою деятельность в октябре 2019 года в результате слияния с Peach Aviation.

История 

В июне 2013 года руководство авиакомпании AirAsia приняло решение о снижении доли собственности в своём подразделении AirAsia Japan, контроль управления в котором перешло к японской авиакомпании ANA. В августе того же года менеджмент AirAsia Japan объявил о продолжении операционной деятельности перевозчика до 26 октября 2013 года, после чего согласно текущим планам авиакомпания провела полный ребрендинг и 1 ноября сменила своё официальное название на Vanilla Air. Обновлённый перевозчик начал работу на двух самолётах Airbus A320, имея в планах увеличить собственный флот до 10 лайнеров к 2015 году. Основной сферой деятельности Vanilla Air стало осуществление пассажирских перевозок по популярным туристическим маршрутам из аэропортов Японии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Расширение воздушного флота авиакомпании, по мнениям аналитиков рынка, необходимо для более эффективной конкуренции с аналогичным подразделением Jetstar Japan другой магистральной авиакомпании Японии Japan Airlines, так же работающим из собственного хаба в международном аэропорту Нарита.

20 декабря 2013 года Vanilla Air открыла первые рейсы из Нариты в Окинаву и Тайбэй.

22 марта 2018 года All Nippon Airways объявила о процедуре объединения двух своих дочерних авиакомпаний Peach Aviation и Vanilla Air, начиная со второй половины 2018 и до конца 2019 года.

Авиакомпания Vanilla Air прекратила свою деятельность 26 октября 2019 года.

Маршрутная сеть 
В мае 2014 года маршрутная сеть авиакомпании Vanilla Air охватывала следующие пункты назначения:

 Амами — аэропорт Амами
 Окинава — аэропорт Наха
 Саппоро — аэропорт Титосэ Новый
 Токио — международный аэропорт Нарита

 Тайбэй — международный аэропорт Тайвань Таоюань
 Гаосюн — аэропорт Гаосюн

Флот 
В октябре 2019 года авиакомпания Vanilla Air эксплуатировала воздушный флот из следующих самолётов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Vanilla Air

Упразднённые авиакомпании Японии
Упразднённые бюджетные авиакомпании
All Nippon Airways
Появились в 2013 году в Японии